Mazilu ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Mazilu (* 1966), rumänischer Politiker
 Dan Horia Mazilu (1943–2008), rumänischer Sprachwissenschaftler und Literaturkritiker
 Dumitru Mazilu (* 1934), rumänischer Jurist und Diplomat
 Ionuț Mazilu (* 1982), rumänischer Fußballspieler
 Maria Mazilu (* 1991), rumänische Skeletonpilotin
 Maria Cristina Grosu-Mazilu (* 1976), rumänische Leichtathletin
 Panaite C. Mazilu (* 1915), rumänischer Ingenieur
 Răzvan Mazilu (* 1974), rumänischer Tänzer und Choreograph
 Teodor Mazilu (1930–1980), rumänischer Schriftsteller
 Viorel Mazilu (* 1982), rumänischer Handballspieler